Adraskan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Daryā-ye Adraskan, vattendrag, Herat, 
 Adraskan (distrikt i Afghanistan), Herat, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar